Бельгийка Ким Клейстерс — победительница турнира.

Прошлогодний чемпионка — ещё одна бельгийка Жюстин Энен — не защищала свой титул.

Посев 
Четыре первые сеянные участницы начинают соревнование со второго раунда.

  Амели Моресмо (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Ким Клейстерс (Титул)
  Надежда Петрова (Второй раунд)

<li> Мартина Хингис (Первый раунд)
<li> Елена Дементьева (Второй раунд)
<li> Патти Шнидер (Второй раунд)
<li> Николь Вайдишова (Полуфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Medibank International 2007